«Axel F» («А́ксель Ф.») — инструментальная композиция композитора и музыканта Харольда Фальтермайера. Тема фильма 1984 года «Полицейский из Беверли-Хиллз». В конце 1984—1985 гг. была выпущена как сингл и попала на высокие места в хит-парадах многих стран мира.

Название 
Название композиция получила по имени главного героя фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз» Акселя Фоули (), которого играл Эдди Мёрфи. Написана в тональности фа минор ().

Список композиций 
 12"-й макси-сингл
 Axel F (M & M Mix) — 7:00
 Axel F (Extended Version) — 7:09
 Shoot Out — 2:44

 12"-й макси-сингл
 Axel F (Extended Version) — 7:09
 Shoot Out — 2:44

 7"-й сингл
 Axel F — 3:00
 Shoot Out — 2:44

Чарты 
Оригинал песни достиг второго места в чартах UK Singles и третьего — в американском Billboard Hot 100, а также две недели продержался в чарте Hot Adult Contemporary Tracks.

Недельные чарты

Итоговые чарты за год

Версия Crazy Frog 

В 2005 году композиция была выпущена как сингл от имени лягушонка по имени Crazy Frog. Базируется на версии Мёрфи Брауна и Captain Hollywood Project 2003 года.

Список композиций 
 Австралия
 Axel F (Radio Edit) — 2:54
 Axel F (Club Mix) — 6:23
 Axel F (Club Mix Instrumental) — 6:23
 In the 80’s — 3:29

 Великобритания
 Axel F (Radio Edit)
 Axel F (Bounce Mix)
 Axel F (Bounce Mix Instrumental)
 Axel F (Reservoir Frog Remix)
 Axel F (Video)

Чарты и продажи

Недельные чарты

Итоговые чарты за год

Сертификация

Примечания 

Песни 1984 года
Синглы 1984 года
Синглы 2005 года
Полицейский из Беверли-Хиллз (серия фильмов)
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Песни Crazy Frog
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Инструментальная музыка
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Фландрия)
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Валлония)
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни из кинофильмов
Синглы MCA Records
Дебютные синглы 2005 года
Песни, написанные Харольдом Фальтермайером
Синглы Ministry of Sound